Wesselyniwka (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Wesselyniwka (Baryschiwka), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Baryschiwka
 Wesselyniwka (Beresiwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka
 Wesselyniwka (Slawuta), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Slawuta